

Geografia 
 Hudson Valley –  valle situata nello stato di New York, negli Stati Uniti d'America

Istruzione 
 Hudson Valley Community College – college di Troy, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 Hudson Valley Philharmonic – orchestra di Poughkeepsie, negli Stati Uniti d'America

Trasporti 
Stati Uniti d'America
 Hudson Valley Regional Airport – aeroporto dello stato di New York
 Hudson Valley Rail Trail – percorso turistico della contea di Ulster, nello stato di New York

Sport 
 Hudson Valley Renegades – squadra di baseball statunitense
 Hudson Valley Fort – squadra di calcio statunitense